Banks Island kan syfta på följande platser:

Kanada 

 Banks Island (ö i Kanada, British Columbia), 
 Banksön, ö i Northwest Territories, 

Robotskapade Kanadaförgreningar